:
 Northampton est une ville d'Australie-Occidentale.

 :
 Paroisse de Northampton est un village du Nouveau-Brunswick.

 :
 Northampton au Maryland.
 Northampton au Massachusetts.
 Dans l'État de New York :
 Northampton (comté de Fulton, New York)
 Northampton (comté de Suffolk, New York)
 Northampton en Caroline du Nord.
 Northampton en Pennsylvanie.
 Northampton en Virginie.
 

, lieu du Northampton originel :
 Northampton

Navires 
 , plusieurs navires de l'United States Navy.

Voir aussi 
 Upper and Lower Northampton est un district de services locaux du Nouveau-Brunswick.

Homonymie de toponyme